«All the Right Moves» — первый сингл американской поп-рок-группы OneRepublic из их второго студийного альбома Waking Up. Сингл появился на радиостанциях 29 сентября 2009 года и был издан в цифровом формате 6 октября 2009. В Австрии и Германии первым синглом с Waking Up стала песня «Secrets».

История релиза

Информация о песне 
Фронтмен группы Райан Теддер в одном из интервью заявил, что «…это, возможно, самая весёлая и энергичная песня из всех, что мы когда либо создали».

8 октября 2009 года состоялась премьера видеоклипа «All the Right Moves», режиссёром которого стал Уэйн Ишам. В клипе группа выступает во время бала-маскарада.

Песня заняла 54 место в сотне лучших синглов 2010 года по версии Billboard.

Позиции в чартах 
«All The Right Moves» дебютировала на 58 месте в чарте Billboard Hot 100 24 октября 2009 и смогла добраться до 18 позиции. Сингл получил статус платинового в Канаде.

Годовой чарт

Хронология релизов

Примечания 

Песни OneRepublic
Синглы Interscope Records
Клипы, снятые Уэйном Айшемом